YAR, sigle de trois lettres, est un code, qui signifie :
 Yémen, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,

Yar peut faire référence à :
 Le Yar, une rivière de Bretagne,
 Le Yar, une des monnaies traditionnelles des îles Yap, dans les États fédérés de Micronésie,
 Yar, un cours d'eau de l'Île de Wight,
 Yar, un cratère de Mars nommé selon la ville de Yar en Russie,
 Tasha Yar, jouée par Denise Crosby dans la série Star Trek : La Nouvelle Génération

Code